Uriel (hebreo: , hebreo estándar: Uriʾel, hebreo tiberiano: ʾÛrîʾēl, griego: , copto: , ge'ez y amhárico:   o   «Dios es mi luz» o «Fuego de Dios») es uno de los príncipes regentes de los Serafines y de los Querubines. Es uno de los ángeles regentes del Sol. Es también uno de los príncipes de la Divina Presencia y el ángel de la salvación. Es el nombre de uno de los siete arcángeles, de acuerdo con la tradición del judaísmo rabínico y en algunas tradiciones cristianas, como la católica ,anglicana, la ortodoxia, y la copta. Además aparece mencionado en los textos apócrifos y cabalísticos como Uriel, Nuriel, Uryan, Jeremiel, Vretil, Suriel, Auriel, Puruel, Phanuel, Fanuel o Jehoel.
Uriel hace referencia al ángel de la luz, luz de las estrellas.

Uriel en el judaísmo 

En los diez libros más antiguos de la Biblia, los ángeles no son designados por nombres. Al respecto, el rabino Shimon ben Lakish (230 - 270) aseveraba que los nombres específicos de los ángeles fueron adoptados, después del exilio, bajo la influencia de tradiciones babilónicas y muchos comentaristas modernos concuerdan con tal opinión. Uriel y los otros seis son nombrados en el apócrifo Libro de Henoc (20:1-8): Uriel (20:2) es el primero en la lista de siete, seguido de Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel. Allí, intercede ante Dios por la humanidad, durante el período de los Vigilantes caídos y sus hijos, los Nephilim.

Uriel también es mencionado en otras obras seudoepigráficas de la literatura apocalíptica intertestamentaria: en el Testamento de Salomón es el tercero en la lista de arcángeles y en el Apocalipsis de Esdras, el profeta Esdras se dirige a Dios con preguntas sobre el juicio de los humanos y Uriel es enviado a responderle e instruirlo sobre la verdad.

A partir de las tradiciones místicas judaicas, Uriel fue considerado como ángel del domingo, ángel de la poesía, y una de las Sephiroth sagradas. Fue descrito como el destructor de los ejércitos de Senaquerib y se la atribuyó además haber sido el ángel que luchó con Jacob en Peniel (). En Leyendas de los Judíos se presenta a José afirmando que Uriel fue ese ángel, que dio nuevo nombre a Jacob, según relata el . También se presenta a Uriel, guiando a Abraham () y marcando las puertas de las casas de los hebreos en Egipto, para protegerlos ().

En el Libro de Adán y Eva, Uriel es identificado como el querubín que permanece junto a las puertas del Edén con una espada ardiente para evitar el acceso de los humanos al árbol de la vida (). En la Vida de Adán y Eva Uriel es considerado como el espíritu que cumple este papel. También se le identifica como uno de los ángeles que dieron sepultura a Adán y a Abel.

Uriel en la Iglesia copta 

La Iglesia Copta ha mantenido íntegramente la Septuaginta como su Antiguo Testamento, sin extraer ningún libro, por eso la Biblia Copta posee más libros que las biblias de los demás cristianos. En estos libros que permanecieron solo en la Biblia Copta San Uriel aparece en varias ocasiones. Por ejemplo el Libro de Enoc menciona a Uriel, en algunas partes se dice que es el ángel del mundo y del lugar de los muertos (Hades, Tártaro, Sheol) o "que está sobre" ellos, pero en otras se dice que se le llama "el ángel del trueno y del temblor" (o del temor).

Otra cita del Libro de Enoc (9:1), menciona a Uriel entre los cuatro arcángeles en lo alto del cielo (que algunos interpretan como los cuatro puntos cardinales), pero en los fragmentos encontrados en Qumrán en vez de su nombre está el de Sariel. Asimismo, algunas versiones de ese libro (10:1-3) asignan a Uriel el papel de anunciar a Noé la llegada del Diluvio, pero otras versiones mencionan a Asaryalyol o a Sariel cumpliendo esa misión.

En la angelología cristiana - aunque en forma marginal - Uriel es identificado a veces como Serafín, Querubín, Regente del Sol, Llama de Dios, Ángel de la Presencia Divina, Arcángel de la Salvación, por sobre el Tártaro (Infierno). Es identificado a veces como Phanuel, "Cara de Dios". Se le representa llevando consigo un libro o un rollo de papiro, que simboliza su sabiduría. Uriel está considerado patrono de las artes y fue descrito por Milton como el "espíritu de visión más aguda en todo el cielo".

Uriel en los apócrifos 

En varios evangelios apócrifos Uriel participa en la crianza de Juan el Bautista, a quien siendo muy pequeño salva de la masacre de bebés ordenada por Herodes. Uriel conduce a Juan y a su madre hasta Egipto, donde se reúnen con el niño Jesús, María y José, relato que inspiró la obra de Leonardo da Vinci La Virgen de las Rocas. 

En el Apocalipsis de Pedro aparece como Ángel del Arrepentimiento, desprovisto de piedad. En la tradición apocalíptica, Uriel tiene la llave que abrirá el Infierno al Final de los Tiempos.

Uriel en la literatura 

En el poema de John Milton, Paraíso Perdido, Libro III, Uriel es encargado de la esfera del Sol, sirviendo de ojos de Dios, aunque, inconscientemente, dirige a Satanás en dirección a la recién creada Tierra. En el poema de Ralph Waldo Emerson Uriel, es un joven dios que en el paraíso se basa en la palabra de Dios para proclamar el relativismo y el eterno retorno.

Uriel también aparece haciendo consideraciones filosóficas en el capítulo XLI de Middlemarch, la novela de George Eliot. En Many Waters de Madeleine L'Engle, es un serafín que ayuda a la protagonista. En el libro de Dean Koontz Hideaway, Uriel habla y actúa a través de Hatch en la batalla contra un demonio. En la serie de novelas de Katherine Kurtz Chronicles of the Deryni, es el ángel de la muerte que escolta a las almas que traspasan la línea de la vida.  En la novela 'Weaveworld, de Clive Barker el Azote (Scourge) declara que su nombre eterno es Uriel y Cal lo identifica como "el arcángel más poderoso", el "arcángel de salvación" y el guardián de las puertas del Edén. En el libro de Phillippa Gregory, The Queen's Fool, Uriel tiene un papel destacado en una visión.

Uriel en ficción 
Uriel, en cuanto personaje ficticio, ha sido utilizado por diversos autores. En la adaptación cinematográfica de 1995 de la novela Hideaway de Dean Koontz, Uriel protagoniza la escena final que representa una batalla contra un demonio. En la película de 1995, The Prophecy (escrita y dirigida por Gregori Widen, guionista de la película Highlander), aparece interpretado por el actor Scott Cleverdon, junto al actor Christopher Walken que interpreta al arcángel Gabriel (en la película, sin embargo, es llamado Pyriel).
 
En la serie Dominion aparece como amante del arte y traidor a su hermano Miguel aliándose con Gabriel para acabar con la humanidad, muere en un bombardeo enviado desde Vega para acabar con Gabriel. También se encuentra en la serie Sobrenatural. 

En la serie Lucifer, en la segunda temporada capítulo 5, Uriel se presenta como el hermano que predice lo que va  suceder y lo que harán los demás, va a Los Ángeles para recordar a Lucifer que tiene que devolver a su madre, Asherah (de apariencia humana como madre de una familia) de nuevo al infierno o eliminar a la inspectora Chloe, a la cual, Lucifer le salvó la vida prometiendo que devolvería a Asherah al infierno.

Como personaje del RPG Libro de Nod, "Auriel" aparece como El Ángel de la Muerte. Uriel aparece en las expansiones Afterbirth y Afterbirth+ del videojuego The Binding of Isaac como jefe de algunas habitaciones, tanto como en las del sacrificio como en la de los ángeles.

Aparece en la Novela Ligera y el manga de [Omniscient Reader's View Point] como una constelación parte de [Edén] con el apodo de [El Juez del Fuego parecido a un demonio]. Ayuda de vez en cuando a [la Compañía de de Kim Dokja] cuando están en peligro y es de las cuatro constelaciones que los apoya desde el principio. También es un personaje secundario del manga Saint Onii-san junto con los arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel, quienes vigilan y acompañan a Jesús durante su estancia en la Tierra.

Galería

Véase también 
 Arcángeles
 Libro de Henoc
 Apocalipsis de Esdras
 Uriel (poema)
 Societas Urielis
 Homilía sobre San Uriel Arcángel
 Iglesia Episcopal de San Uriel Arcángel

Bibliografía 
 Bamberger, Bernard Jacob, (March 15, 2006). Fallen Angels: Soldiers of Satan's Realm. Jewish Publication Society of America. ISBN 0-8276-0797-0.
 Briggs, Constance Victoria, 1997. The Encyclopaedia of Angels: An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries. Plume. ISBN 0-452-27921-6.
 Bunson, Matthew, (1996). Angels A to Z : A Who's Who of the Heavenly Host. Three Rivers Press. ISBN 0-517-88537-9.
 Cruz, Joan C. 1999. Angels and Devils. Tan Books & Publishers. ISBN 0-89555-638-3.
 Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. ISBN 0-02-907052-X.
 Ivánka, E. von, "Gerardus Moresanus, der Erzengel Uriel und die Bogomilen", Orientalia Christiana Periodica 211-2 (1955) (Miscellanea Georg Hofmann S.J.), pp 143-146.
 Guiley, Rosemary, 1996. Encyclopaedia of Angels. ISBN 0-8160-2988-1.
 The Book Of Enoch translated by R. H. Charles D.LITT., D.D. with an introduction by W.O.E. OESTERLEY, D.D., Charles. H. R, 1917.
 Longfellow, Henry Wadsworth, 1807-1882. The Golden Legend.
 Heywood, Thomas, 1634-1635. The Hierarchy of the Blessed Angels.
 Mujica Pinilla, Ramón; Ángeles apócrifos en la América Virreinal, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
 Waite, Arthur Edward, 1913. The Book of Ceremonial Magic Second Edition of The Book of Black Magic and of Pacts.

Referencias

Enlaces externos  
 Todo sobre el Arcángel Uriel, Oraciones y Símbolos

 
Arcángeles
Ángeles en el judaísmo
Santos católicos orientales
Santos de la Comunión anglicana
Santos de la Iglesia copta
Santos de la Iglesia ortodoxa